Юрий Георгиевич Юшков  (род. 3 августа 1937 года, г. Улан-Удэ) — специалист в области мощных электрофизических установок и ускорителей. Доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ (2001).

Биография 
Юрий Георгиевич Юшков родился 3 августа 1937 года в городе Улан-Удэ. В 1960 году окончил Томский политехнический институт (ТПИ, ныне Томский политехнический университет — ТПУ). Получил специальность «Электронные приборы». Учился в аспирантуре по специальности «Электрофизические установки и ускорители» (1963—1966).

В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Использование мощных электромагнитных волн в ускорительной технике». В 1988 году защитил докторскую диссертацию по спецтеме. Получил учёную степень доктора технических наук и звание профессора.

По окончании Института Юрий Георгиевич Юшков в разное время работал на должностях: инженер Научно-исследовательского Института ядерной физики, электроники и автоматики при ТПИ (1960—1964); старший инженер Научно-исследовательского института ядерной физики, электроники и автоматики (1965—1967); старший научный сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики, электроники и автоматики (1968—1970); ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института при Томском политехническом институте (1971—1988); заведующий отделом (1989—2002), главный научный сотрудник (2002—2018), главный эксперт (с 2018).

Область научных интересов: ускорение электронных пучков в мощных полях СВЧ, генерация и влияние сверхмощных электромагнитных полей на материальные среды.

Награды и звания 
 Премия Совета Министров СССР (1990).
 Медаль «Ветеран труда» (1990).
 «Заслуженный деятель науки РФ» (2001).
 «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» (2007).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2016).

Труды 
 Мощные СВЧ-импульсы наносекундной длительности. М.: Энергоатомиздат, 1984.

Литература 
Профессора Томского политехнического университета 1991—1997 гг.: Биографический сборник/Составители и отв. Редакторы А. В. Гагарин, В. Я. Ушаков. — Томск: Изд-во НТЛ, 1998—292 стр.

Ссылки 
 Юрий Георгиевич Юшков 
 Юшков Юрий Георгиевич 

Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета